Convento de las Descalzas Reales puede referirse a:

El Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, más conocido como las Descalzas Reales, de Madrid.
El Convento de las Descalzas Reales de Valladolid.